Ratt steht für:
 Ratt, eine amerikanische Glam-Metal-Band

Ratt ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Ratt (* 1954), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter

RATT steht für:
 Regia Autonomă de Transport Timișoara, die bis 2017 gültige Bezeichnung des Verkehrsbetriebs der rumänischen Stadt Timişoara

Siehe auch:
 Radt
 Rat

Abkürzung